Die Communauté de communes Brenne-Val de Creuse ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Indre in der Region Centre-Val de Loire. Er wurde am 30. Dezember 1998 gegründet und umfasst 28 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Ruffec.

Geschichte 
 30. Dezember 1998: Gründung des Gemeindeverbands durch 15 Gemeinden
 27. Oktober 2000: Beitritt der Gemeinden Saint-Civran und Vigoux
 31. Dezember 2001: Beitritt der Gemeinden Concremiers, Doadic, Ingrandes Mérigny und Nuret-le-Ferron
 22. Dezember 2006: Beitritt der Gemeinde Pouligny-Saint-Pierre
 31. Dezember 2008: Beitritt der Gemeinden Chitray, Lureuil und Saint-Aigny
 1. Januar 2011: Beitritt der Gemeinde Preuilly-la-Ville
 3. Oktober 2011: Beitritt der Gemeinde Ciron

Mitgliedsgemeinden

Quelle 

Brenneval de creuse
Gegründet 1998